Almirante Latorre puede referirse a:
 Juan José Latorre, oficial naval chileno que participó en la guerra del Pacífico.
También puede referirse a los siguientes buques de guerra:
 Almirante Latorre (1914), acorazado de la clase Almirante Latorre (ex HMS Canada).
 Almirante Latorre (CL-04), crucero de la clase Tre Kronor (ex Göta Lejon).
 Almirante Latorre (DLG-14), destructor de la clase County (ex HMS Glamorgan).
 Almirante Latorre (2006), FFG-14, fragata de la clase Jacob van Heemskerck (ex HNLMS Jacob van Heemskerck).
 Almirante Latorre (2020), FFG-14, fragata de la clase Adelaide (ex HMAS Melbourne).